Peter Schrijver ist der Name folgender Personen:

* Peter Schrijver (1576–1660), niederländischer Philologe, Historiker und Schriftsteller, siehe Petrus Scriverius
 Peter Schrijver (Linguist) (Petrus Cornelis Hendrikus Schrijver; * 1963), niederländischer Linguist 

Siehe auch:
 Petrus Hermanus Schrijvers (* 1939), niederländischer Altphilologe